Die BetVictor Welsh Open 2015 waren ein Weltranglistenturnier im Rahmen der Snooker Main Tour 2014/15 und wurden vom 16. bis zum 22. Februar 2015 in der Motorpoint Arena in Cardiff in Wales ausgetragen.

Titelverteidiger war der fünffache Weltmeister Ronnie O’Sullivan, der sich in Runde 3 dem Waliser Matthew Stevens mit 3:4 geschlagen geben musste.

Preisgeld

Turnierplan

Erste Runde bis Achtelfinale

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4 

A = Amateurspieler (während der Saison 2014/15 nicht auf der Main Tour; Qualifikation über die Q-School-Order-of-Merit)
ITC = Invitational Tour Card

Viertelfinale bis Finale

Century-Breaks 

Das höchste Break des Turniers erzielte Luca Brecel mit einer 140 in seinem Spiel gegen Tian Pengfei. Von den 128 Teilnehmern erzielten 34 ein Break von 100 oder mehr Punkten. Im Turnierverlauf wurden insgesamt 58 Century Breaks gespielt.

Neil Robertson spielte bei seinem 4:0-Erfolg über James Cahill drei Century Breaks in Folge. Damit ist der Australier nach Ronnie O’Sullivan, Stephen Hendry und John Higgins der vierte Snookerspieler, dem mehr als 400 Century Breaks in seiner Profikarriere gelangen.

Quellen 

2015
Snookerveranstaltung 2015
Billardturnier in Cardiff
Motorpoint Arena Cardiff